Schüssele ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Schüssele (* 1952), deutscher Musiker
 Wilhelm Schüssele (1840–1905), Stadtrat in Karlsruhe